Одарченко Андрій Миколайович (нар. 1978) — доктор технічних наук, професор.
 Одарченко Катерина Юріївна (нар. 1992) — українська політична діячка, голова партії «Національна платформа»
 Одарченко Олексій Опанасович (1866—1940) — учений-правознавець, професор.
 Одарченко Петро Васильович (1903—2006) — український літератор та мовознавець.
 Одарченко Юрій Віталійович (нар. 1960) — український політик. Народний депутат України.

Українські прізвища
Прізвища на -енко